Nazwiska mogą też występować w łacińskiej formie Durandus.

 Guillaume Durand I – (ok.1230-1296) Francuz, biskup Mende, zaufany papieża, prozelita, walczył o rozszerzenie Państwa Kościelnego,  autor Speculum judiciale.
 Guillaume Durand II – (?-1330) Francuz, biskup Mende, polityk i doradca Filipa V, z polecenia Klemensa V zajmował się procesem Templariuszy.
 Guillaume Durand z Saint-Pourçain – (ok. 1270-1334) – dominikanin, francuski filozof scholastyk, teolog, prekursor determinizmu i twórca nominalizmu dialektycznego.
 Guillaume Durand III (1952-) dziennikarz i prezenter telewizji francuskiej.